Le Ministère des Technologies de l'information et des Communications () est le ministère colombien qui s'occupe des technologies de l'information et de la communication, des télécommunications et du secteur de l'audiovisuel en Colombie.

Références 

Communications
Média en Colombie
Bâtiment à Bogota